Als FD-Zug wurden folgende Zuggattungen bezeichnet:
 der Fernschnellzug von 1921 bis 1951
 der FernExpress von 1983 bis 1993, siehe Schnellzug#FernExpress (FD)